Karlstad (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Karlstad (stad), de hoofdstad van deze gemeente.
 Karlstad (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota.